A 20-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 18 și 19 februarie 1989 la Haga, Țările de Jos. Au participat 322 de sportivi din 27 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Sporthal Houtrust din Haga. Aceasta a fost inaugurată în anul 1937.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Cinci atleți au reprezentat România.

 Doina Melinte – 800 m - locul 1
 Paula Ivan – 1500 m - locul 1
 Galina Astafei – înălțime - locul 1
 Maricica Puică – 3000 m - locul 3
 Sorin Matei – înălțime - locul 5

Note

Legături externe 
  Den Haag European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1989 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1989
Haga
Atletism